Amfibija (kopneno vozilo), vozilo koje se može kretati i po kopnu i po vodi.
 Amfibija (letjelica), letjelica koja može uzlijetati i slijetati na površini zemlje i vode.
 Vodozemci ili amfibije